Falling (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Odder
Falling (film, 2001), een Belgische film uit 2001
Falling (film, 2020), een Brits-Canadees-Amerikaanse film uit 2020
Falling (Trevor Daniel), een single van Trevor Daniel uit 2018
Falling (Harry Styles), een single van de Britse zanger Harry Styles uit 2020

Zie ook 
Fallin', doorverwijspagina